Márton Attila (1937) fizikus, szakíró
 Márton Attila politikus, országgyűlési képviselő